Hausa – popolo  dell'Africa Occidentale
 Hausa – lingua parlata dal popolo omonimo